Fuentenebro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuentenebro (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Fuentenebro (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar